Сергей Константинов:
 Константинов, Сергей Вячеславич (1877—1941) — священник Русской православной церкви, священномученик
 Константинов, Сергей Иванович (1926—2005) — полный кавалер ордена Славы.